Evans Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evans Mill (Georgia), im Columbia County
 Evans Mill (South Carolina), im Chesterfield County